James Chesnut jr. (1815-1885), Amerikaans staatsman en militair van de Confederatie
 Jerry Chesnut (1931), Amerikaans countryliedjesschrijver
 Mary Boykin Chesnut (1823-1886), Amerikaans schrijfster

Zie ook 
 Chesnutt (doorverwijspagina)
 Kastanje (Engels: chestnut)